Talmi steht für
 eine Bezeichnung für ein Falschgold, siehe Talmi

Talmi ist der Familienname folgender Personen:
 Alon Talmi (1914–2001), israelischer Chemiker
 Igal Talmi (* 1925), israelischer Physiker
 Leon Talmi (1893–1952), Mitglied des Jüdischen Antifaschistischen Komitees
 Yoav Talmi (* 1943), israelischer Dirigent und Komponist

Siehe auch:
 Talmi-Teššub
 Talmy